Max es un nombre de persona, apócope de Maximiliano o Maximiano. Además, Max o MAX pueden referirse a:

Max o  Francesc Capdevila, artista gráfico español.
Max, canal de televisión por suscripción.
Max, premio español a las artes escénicas.
Max, programa para la creación de contenido multimedia.
Max, película de aventuras estadounidense de 2015.
MAX, nombre artístico del cantante estadounidense Max Schneider.
Max, episodio de la serie de televisión The X-Files.
3ds Max, programa de creación de gráficos.
MAX IV, antiguamente MAX-lab, laboratorio de investigación sueco.
Max, población de Nebraska (Estados Unidos).
Max, ciudad de Dakota del Norte (Estados Unidos).